Embach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Embach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Embach (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Embach (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Embach (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

 Embach (Gemeinde Lend), Ortschaft der Gemeinde Lend im Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Embach (Gemeinde Angerberg), Ort in der Gemeinde Angerberg im Bezirk Kufstein

Flüsse:
 Emajõgi, Fluss in Estland
 Väike-Emajõgi, Kleiner Embach, Fluss in Estland

Embach ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Nicolaus von Gerbel-Embach (1837–1927), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Carsten Embach (* 1968), ehemaliger deutscher Bobfahrer und aktueller Bobtrainer
 Conrad Embach, Orgelbauer aus Rauenthal
 Michael Embach (* 1956), deutscher Bibliothekar und Germanist
 Philipp Embach, Orgelbauer der am Mainzer Dom mitwirkte

Siehe auch:
 Gefecht am Embach (Seeschlacht im Großen Nordischen Krieg zwischen Russland und Schweden)
 Embacher (Familienname)